Collesi – abitanti di Colle Brianza
Collesi – abitanti di Colle Sannita
Collesi – abitanti di Colle Santa Lucia
Collesi – abitanti di Colle d'Orano
Collesi – abitanti di Colli a Volturno
Collesi – abitanti di Colli del Tronto